São Matias (Beja), een plaats in de Portugese gemeente Beja
 São Matias (Nisa), een plaats in de Portugese gemeente Nisa